Castelnovo ist der Name mehrerer Orte in Italien:

 Castelnovo Bariano in der Provinz Rovigo
 Castelnovo del Friuli in der Provinz Pordenone
 Castelnovo di Sotto in der Provinz Reggio Emilia
 Castelnovo ne’ Monti in der Provinz Reggio Emilia
 ein Ortsteil der Gemeinde Isola Vicentina

Siehe auch:
 Castelnuovo